Mirandés () gehört zu den romanischen Sprachen und wird im Nordosten Portugals nahe der Grenze zwischen Portugal und Spanien gesprochen. Das Sprachgebiet umfasst die Dörfer der Gegend Miranda do Douro (nicht die Stadt selbst) und die Ortschaften der Gegenden Vimioso, Mogadouro und Bragança. Mirandés gehört zur Gruppe der asturleonesischen Sprachen, ist also kein Dialekt des Portugiesischen, und wird etwa von 15.000 Menschen (Stand: 2000) gesprochen. Mitte des 12. Jahrhunderts begann die eigenständige Entwicklung dieser Sprache.

Dialekte 
Es existieren die Dialekte Normal-Mirandés, Grenz-Mirandés und Sendinés-Mirandés.

Alphabet 
Das Alphabet der Sprache kennt 23 Buchstaben.

Verwaltung 
Das portugiesische Parlament genehmigte am 17. September 1998 den Gebrauch des Mirandés in den örtlichen Verwaltungen, auch bei Amtshandlungen (Gesetz 7/99 vom 29. Januar 1999).

Medien 
Mirandés ist in den Medien, abgesehen von wenigen Artikeln in der lokalen Presse, nicht vertreten. 

Die Kreisverwaltung von Miranda do Douro verlegt einige Bücher auf und über Mirandés. Außerdem sind drei Bände der Comicserie Asterix auf Mirandés erschienen.

Musik 
Die Folk-Musikgruppe Galandum Galundaina singt ausschließlich in dieser Sprache, sowohl auf ihren Tonträgern, als auch bei ihren landesweiten und internationalen Gastspielen. Wie Galandum Galundaina kommt auch die Rockband Picä Tumilho aus Sendim und singt ausschließlich in Mirandés. Verschiedene Volkstanz-Gruppen und andere Musikbands aus Dörfern um Miranda do Douro herum singen Lieder ganz oder teilweise in Mirandés.

Beispieltext 
Es folgt ein Beispieltext auf Mirandés, geschrieben von Amadeu Ferreira und veröffentlicht am 24. Juli 2007 in der portugiesischen Tageszeitung Público. Zum Vergleich sind die Übersetzungen auf Portugiesisch, Spanisch, Asturianisch und Leonesisch daneben gestellt. Zum besseren Verständnis ist ebenfalls eine Übersetzung auf Deutsch beigefügt.

Literatur 
 Aurelia Merlan: Sprachkontakt und Sprachenwechsel im portugiesisch-spanischen Grenzgebiet: Das Mirandesische (= Rostocker Romanistische Arbeiten, Band 15). Lang, Frankfurt am Main 2012, ISBN 978-3-631-62261-2.

Weblinks 

 Lhéngua i cultura mirandesa

Einzelnachweise 

Romanische Sprachen
Kultur (Portugal)
Miranda do Douro